Малый Иерусали́м:
 Малый Иерусалим — экскурсионный маршрут в Евпатории.
 Малый Иерусалим — комплекс трёх четырёх религий в Москве.